Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 83-as, továbbá 83M jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 83-as trolibusz (Budapest)
 83M trolibusz (Budapest, 2020–2022)megszűnt